Рісті — назва географічних об'єктів Естонії.
 Рісті (Risti vald) — до жовтня 2013 року волость у складі повіту Ляенемаа.
 Рісті (Risti alevik) — селище у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Рісті (Risti küla) — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.